Angelika Maria (Geli) Raubal (Linz, 4 juni 1908 - München, 18 september 1931) was een dochter van Angela Raubal, die een halfzus was van Adolf Hitler. Zodoende was Geli Raubal een halfnicht van hem.

Toen Hitler in 1929 een appartement betrok in München, werd zijn halfzuster Angela zijn huishoudster. Samen met Geli woonde zij bij hem in. In de twee jaar daarna ging Geli veel met Hitler ("Onkel Alf") om in het openbaar; er waren dan ook geruchten dat ze een verhouding met hem zou hebben. Dit was iets dat veel hoge nazi's niet zinde. Geruchten over een incestueuze verhouding van de Führer zouden immers de reputatie van de hele partij schade kunnen toebrengen. Het is wel zeer waarschijnlijk dat Hitler emotioneel afhankelijk was van Geli.

In de ochtend van 19 september 1931 werd Geli Raubal gevonden in Hitlers appartement, neergeschoten met zijn pistool. Ze was toen 23 jaar oud. Er deden vele geruchten de ronde over de doodsoorzaak. Sommigen zeiden dat ze met het pistool aan het spelen was en zichzelf per ongeluk doodschoot, maar er zijn ook geruchten dat Hitler iets met haar dood te maken zou hebben gehad. De officiële doodsoorzaak is echter zelfmoord. Hitler was niet aanwezig op de begrafenis van Geli.

De vijanden van Hitler hadden de dag van hun leven en smulden van het nieuws. De kranten stonden bol van geruchten, speculaties en theorieën. Hitler zelf raakte in een diepe depressie. Hij overwoog zelfs de politiek op te geven. Enkele dagen na Geli's begrafenis bezocht hij haar graf te Wenen, waarna hij ineens weer uit zijn depressie kwam.

Oostenrijks persoon
Geli